Nesse (Reiderland) een verdronken dorp
Nesse (Dornum), een dorp in de gemeente Dornum in Oost-Friesland
Nesse (polder)
Nesse (Grote Waard), was een ambacht en gehucht in de Grote Waard
Nesse (Loxstedt), een dorp en voormalige gemeente in Nedersaksen
Te Nesse, voormalig kasteel bij Linschoten
Nesse (Hörsel), zijrivier van de Hörsel in Thüringen

Zie ook
 Nes (doorverwijspagina)